Akim ist
 der Name eines Comics, siehe Akim (Comicfigur)
 der Name eines Volkes, siehe Akim (Volk)

Akim ist der Familienname folgender Person:
 Efraim Lasarewitsch Akim (1929–2010), russisch-sowjetischer Raumfahrtingenieur